La Delta Ethniki 1996-1997 è la 15ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1997-1998
      Retrocesse nei Campionati regionali 1997-1998

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1997-1998
      Retrocesse nei Campionati regionali 1997-1998

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1997-1998
      Retrocesse nei Campionati regionali 1997-1998

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1997-1998
      Retrocesse nei Campionati regionali 1997-1998

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1997-1998
      Retrocesse nei Campionati regionali 1997-1998

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1997-1998
      Retrocesse nei Campionati regionali 1997-1998

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1996
Calcio nel 1997